The Telegraph kan betyde:

 Dagblade
 The Telegraph (Alton), Illinois
 The Telegraph (Kolkata), Indien
 The Telegraph (Macon), Georgia
 The Telegraph (Nashua), New Hampshire
 The Daily Telegraph, Storbritannien
 The Daily Telegraph (Sydney) Australien
 The Sunday Telegraph, Storbritannien

 Tidsskrift
The Telegraph (tidsskrift), Bob Dylan-fanzine

 Se også
 De Telegraaf, tilsvarende hollandsk dagblad